Vaivre est le nom de trois anciennes communes françaises
 Vaivre (Doubs), aujourd'hui intégrée à Rémondans-Vaivre
 Vaivre (Jura), aujourd'hui intégrée à Colonne
 Vaivre (Haute-Saône), aujourd'hui intégrée à Vaivre-et-Montoille

Voir également 
 Vaivre-et-Montoille, commune française de la Haute-Saône
 Lac de Vaivre, lac artificiel de la Haute-Saône

Homonymie de toponyme